Willard van Orman Quine
Quine (informática)
13192 Quine

Desambiguações de antropônimos